Rumba peut désigner :

Danse et musique 
 La rumba est un genre musical cubain ;
 La rumba, une danse de salon ;

Cinéma 

 La Rumba est un film français de Roger Hanin sorti le  ;
 Rumba, film franco-belge réalisé par Dominique Abel, Fiona Gordon et Bruno Romy, sorti en .
 Rumba la vie, film français prévu pour 2022.

Autres 
 Rumba, un cultivar de rosier.
 Rumba, logiciel d'émulation de terminal disposant d'une interface moderne permettant de se connecter aux anciens systèmes de type Mainframe par exemple. Propriété de Micro Focus.